Partiet för rättvisa och utveckling kan syfta på:

 Partiet för rättvisa och utveckling (Marocko), förkortat PJD.
 Rättvise- och utvecklingspartiet, förkortat AKP, ett turkiskt parti.